Il singolare degli Internazionali d'Italia 1991 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Il torneo maschile è cominciato il 13 maggio e la finale si è disputata domenica 19 maggio 1991. Il campione uscente Thomas Muster, che è stato però sconfitto al terzo turno da Goran Prpić. Emilio Sánchez ha vinto il torneo approfittando del ritiro in finale di Alberto Mancini, sul punteggio di 6-3, 6-1, 3-0 per lo spagnolo.

Teste di serie 

 N/C
  Andre Agassi (primo turno)
  Pete Sampras (secondo turno)
  Goran Ivanišević (primo turno)
  Sergi Bruguera (semifinale)
  Jim Courier (terzo turno)
  Jonas Svensson (secondo turno)
  Brad Gilbert (primo turno)

  Emilio Sánchez (campione)
  Michael Stich (primo turno)
  Andrej Čerkasov (quarti di finale)
  Guillermo Pérez Roldán (primo turno)
  Jakob Hlasek (secondo turno)
  Magnus Gustafsson (secondo turno)
  Aleksandr Volkov (secondo turno)
  Karel Nováček (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni
Tabellone

Internazionali d'Italia 1991
ATP Tour 1991